Отани — фамилия. Известные носители:
 Отани, Икуэ (род. 1965) — японская сэйю.
 Отани, Кикудзо (1856—1923) — японский генерал.
 Отани, Ко (род. 1957) — японский композитор.
 Отани, Кодзуй (1876—1948) — японский путешественник-исследователь.
 Отани, Сёхей (род. 1994) — японский бейсболист.